159-я бригада:
 159-я стрелковая бригада — воинское соединение РККА ВС СССР.
 159-я танковая бригада — танковая бригада РККА ВС СССР.